То́рранс или То́рренс () — может означать:

География 
 Торранс (Онтарио) — Канада
 Торранс (Восточный Дамбартоншир) — Шотландия
 Торранс (Южный Ланаркшир) — Шотландия
 Торранс (Калифорния) — США
 Торренс (округ, Нью-Мексико) — США
 Торранс (Пенсильвания) — США

Люди 
 Торранс, Алекс А. — шотландский кёрлингист.
 Торранс, Алекс Ф. — шотландский кёрлингист и тренер.
 Ханнен, Изобель (урожд. Изобель Торранс мл.) (род. 1962) — шотландская и британская кёрлингистка и тренер.
 Торранс, Томас — британский протестантский богослов
 Торренс, Элис Пол — американский психолог

Вымышленные персонажи 
 Джек Торранс — главный антоганист романа Стивена Кинга «Сияние» и его экранизаций. Эту же фамилию носят члены его семьи — сын, жена и племянница.